Zoom — двенадцатый студийный альбом группы Electric Light Orchestra, выпущенный 12 июня 2001 года лейблом Epic Records. Этот альбом был первой работой группы после выпуска в 1986 году альбома Balance of Power.

Об альбоме 
Закончив долголетний судебный процесс по защите прав на использование имени группы, Джефф Линн решил записать новый альбом. Большинство инструментальных партий он сыграл сам, однако в записи альбома приняли участие приглашённые музыканты, включая бывших участников The Beatles Джорджа Харрисона и Ринго Старра; это была одна из последних записей Харрисона до его смерти. Из классического состава ELO присутствует только старый друг и одноклассник Джеффа Линна клавишник Ричард Тэнди (появляется в композиции «Alright» и в нескольких концертах Zoom Tour Live).

После выхода альбома планировалось масштабное турне, но оно было отменено из-за плохой предварительной продажи билетов. Руководство ограничилось парой концертов и выпуском DVD 'Zoom Tour Live'.

Список композиций 
Все песни написаны Джеффом Линном
 «Alright» — 3:13
 «Moment in Paradise» — 3:36
 «State of Mind» — 3:04
 «Just for Love» — 3:40
 «Stranger On a Quiet Street» — 3:41
 «In My Own Time» — 3:03
 «Easy Money» — 2:50
 «It Really Doesn't Matter» — 3:20
 «Ordinary Dream» — 3:23
 «A Long Time Gone» — 3:15
 «Melting in the Sun» — 3:10
 «All She Wanted» — 3:14
 «Lonesome Lullaby» — 4:06

Участники записи 
 Джефф Линн — вокал, бэк-вокал, электрогитара, бас-гитара, клавишные, виолончель, ударные.
 Ричард Тэнди — клавишные («Alright»)
 Джордж Харрисон — слайд-гитара («A Long Time Gone» и «All She Wanted»)
 Ринго Старр — ударные («Moment In Paradise» и «Easy Money»)
 Марк Манн — ритм-гитара («Moment In Paradise»), струнные аранжировки («In My Own Time» и «Melting in the Sun»)
 Сьюзи Катаяма — виолончель («Just For Love», «Stranger On A Quiet Street» и «All She Wanted»)
 Роджер Лебоу — виолончель («Lonesome Lullaby»)
 Дэйв Боруфф — саксофон («A Long Time Gone»)
 Лора Линн — бэк-вокал («All She Wanted»)
 Рози Вэла — бэк-вокал («Alright», «All She Wanted»), речитатив и чечётка («In My Own Time»)
 Крис Уилкинсон — струнные аранжировки («Ordinary Dream»)

Чарты

Литература

Примечания

Ссылки 
 Zoom на discogs.com

Альбомы Electric Light Orchestra
Поп-рок-альбомы